Ahn kan som auktorsförkortning betyda:

 Kee-Jeong Ahn
 Kun-Yong Ahn

Robotskapade auktorsförkortningar